Onderdistrict in Indonesië
 Cibadak (Lebak), een onderdistrict van het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Cibadak (onderdistrict van Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Cibadak (Cikupa), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Cibadak (Cimanggu), een plaats in het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Cibadak (Astanaanyar), een plaats in het regentschap Kota Bandung in de provincie West-Java
 Cibadak (Banjarsari), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Cibadak (Ciampea), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cibadak (Cibeber), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Cibadak (Pabuaran), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cibadak (Cibadak, Sukabumi), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cibadak (Rawamerta), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Cibadak (Sukamakmur), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cibadak (Sukaresmi), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Cibadak (Tanjungsari), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Cibadak, een spoorwegstation in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java